Кубу на літніх Олімпійських іграх 2020 представляли сімдесят спортсменів у шістнадцятьох видах спорту.

Спортсмени

Посилання 
 Олімпійський комітет Куби на сайті Міжнародного олімпійського комітету   

2020
Країни на літніх Олімпійських іграх 2020
2020 в кубинському спорті